Tempi migliori (Better Times) – film del 1919 diretto da King Vidor
Tempi migliori (The best of Times) – film del 1986 diretto da Roger Spottiswoode